Эмир Кувейта () — глава государства Кувейт. Страна является конституционной монархией. Законодательная власть в соответствии с Конституцией передается Эмиру и Национальной Ассамблее. Исполнительная власть в соответствии с конституцией передается Эмиру и Кабинету Министров. Особа Эмира неприкосновенна и нерушима. Ни один закон не будет обнародован, если он не был утвержден Национальной Ассамблеей и не одобрен Эмиром.

Правила и традиции преемственности 
Престол Кувейта наследуется потомками Мубарака Ас-Сабаха. Позиция Эмира также традиционно чередуется между двумя основными ветвями семьи ас-Сабах, ветвями аль-Ахмед и ас-Салем. Правящий эмир должен назначить законного наследника в течение одного года после вступления на престол; кандидат на рассмотрение в качестве наследного принца должен быть старшим членом семьи ас-Сабах. Кандидатура должна быть одобрена абсолютным большинством членов Национального Собрания (парламента Кувейта). Если кандидат не получает одобрения Национального Собрания, Эмир представляет Национальному собранию имена трех членов семьи, имеющих на это право, и Национальное собрание выбирает одного из них в качестве наследного принца.

Вступление в должность 
На специальном заседании Национальной Ассамблеи эмир принимает следующую присягу:

Конституционные права и обязанности 
Эмир назначает главу правительства, имеет право распустить парламент, подписывать законопроекты, а также возвращать их на доработку в Меджлис. Эмир — верховный главнокомандующий вооруженными силами Кувейта, он назначает ключевые посты в армии Кувейта, в том числе командующих всеми родами войск. Согласно конституции эмир пользуется юридической неприкосновенностью. Премьер-министр назначается эмиром, однако назначение премьер-министра требует одобрения большинства членов Национального Собрания.

Полномочия 
Эмир Кувейта:
 После традиционных консультаций назначает и увольняет Премьер-министра;
 Назначает и увольняет Министров по рекомендации Премьер-министра;
 В случае отсутствия Бесспорного Наследника в Стране и при невозможности осуществления им руководства Страной, по Регламенту назначает Заместителя, который будет в его отсутствие иметь его полномочия;
 Имеет право инициировать, санкционировать и принимать законы. Если период принятия закона заканчивается, и Глава Государства не требует его пересмотра, закон считается санкционированным и будет провозглашен;
 Одобряет и принимает закон в течение тридцати дней со дня подачи ему. Если законопроект не получил вышеупомянутого большинства, он не будет утверждаться на той же сессии. Если на следующей сессии Национальная Ассамблея примет тот же законопроект большинством голосов, Эмир санкционирует и принимает закон в течение тридцати дней после подачи ему;
 Является главнокомандующим Вооруженных сил;
 Назначает и увольняет офицеров в соответствии с законом;
 Объявляет оборонительную войну. Захватническая война запрещена;
 Принимает Закон о военном положении в случаях необходимости, обусловленной законом и в соответствии с определённой процедурой;
 Заключает договора по декрету и передает их незамедлительно в Национальную Ассамблею, прилагая соответствующую резолюцию. Договор будет иметь силу закона после его подписания, ратификации и опубликования в Официальной Газете;
 В случае возникновения необходимости для принятия неотложных мер в период, когда Национальная Ассамблея находится в межсессионном периоде или распущена, может издать декрет, который будет иметь силу закона, если он не будет противоречить Конституции и ассигнованиям, заложенным в бюджет;
 Выпускает инструкции, необходимые для выполнения законов, не исправляя или приостанавливая их, а также любым другим путем освобождая от их выполнения;
 Санкционирует и издает постановления, необходимые для организации государственных служб и администрации, которые не противоречат закону;
 Назначает и увольняет гражданских и военных чиновников и дипломатических представителей в зарубежные страны в соответствии с законом;
 Принимает верительные грамоты представителей зарубежных стран;
 Обладает правом помилования;
 Награждает Почётными Орденами в соответствии с законом;
 Созывает первое заседание Национальной Ассамблеи в течение двух недель после окончания выборов;
 Объявляет о прерывании обычных и внеочередных сессий Ассамблеи;
 Открывает ежегодную сессию Национальной Ассамблеи, где он произносит речь, делая обзор ситуации в стране и важных государственных вопросов за предыдущий год;
 Намечает проекты и реформы, которыми необходимо заняться Ассамблее;
 Может уполномочить Премьер-министра открыть Ассамблею или произнести речь;
 Может по декрету отсрочить заседание Национальной Ассамблеи на период не более чем один месяц;
 Может распустить Национальную Ассамблею декретом, в котором указаны причины роспуска;
 Принимает присягу у Премьер-министра страны.

Роль Национального Собрания 
Национальное собрание (в соответствии со статьей 4 Конституции страны) имеет конституционное право одобрять и не одобрять назначение Эмира, поэтому Национальное собрание имеет право отстранить эмира от занимаемой должности. Национальное собрание фактически сняло Саада I с его поста в 2006 году из-за его неспособности править из-за болезни. Национальная ассамблея Кувейта является самым независимым парламентом в арабском мире, она занимает высокое место по сравнению с другими парламентами на Ближнем Востоке в целом.

Финансирование 
Денежное содержание Главе Государства назначается по закону на срок его правления.

Династия Ас-Сабах

Шейхи

Эмиры

Примечания